Але́ксис Роли́н (; 7 февраля 1989, Монтевидео) — уругвайский футболист, защитник чилийского клуба «Универсидад де Консепсьон».

Биография 
Алексис Ролин родился в районе Монтевидео Пьедрас-Бланкас, до 11 лет занимался в детско-юношеской школе «Данубио», после чего перешёл в школу «Насьоналя», где прошёл все возрастные категории вместе с Николасом Лопесом и Себастьяном Коатесом.

16 января 2011 года Хуан Рамон Карраско выпустил Ролина в основном составе «Насьоналя» в матче предсезонного международного Кубка Бимбо против парагвайского клуба «Либертад». 8 мая того же года Ролин дебютировал уже в чемпионате Уругвая, причём сразу же в Класико уругвайского футбола против «Пеньяроля». В свой первый сезон на профессиональном уровне Ролин стал чемпионом Уругвая, хотя и провёл всего 4 матча.

26 февраля 2012 года Алексис Ролин забил первый в своей профессиональной карьере гол — в рамках чемпионата Уругвая 2011/12 в ворота «Дефенсор Спортинга» (2:2). Ролин забил уже в добавленное время и это позволило трёхцветным избежать поражения. Всего же за сезон в 28 играх защитник отметился 3 забитыми голами в чемпионате Уругвая, который «Насьональ» выиграл во второй год подряд.

Ролин выступал за сборную Уругвая до 20 лет. В середине 2012 года Оскар Вашингтон Табарес, тренер основной сборной Уругвая, возглавивший олимпийскую футбольную команду, включил Ролина в заявку сборной на Олимпийский футбольный турнир.

На Олимпийских играх сборная Уругвая выступила неудачно, не сумев выйти из группы. По окончании турнира в Лондоне итальянская «Катания» приобрела Ролина у «Насьоналя» за 5 млн евро.

Титулы 
  Чемпион Уругвая (2): 2010/11, 2011/12
  Чемпион Аргентины (1): 2015
  Обладатель Кубка Аргентины (1): 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 Más que baja 
 El héroe de Piedras Blancas 
 

Футболисты Уругвая
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон